Isometrie bezeichnet:
 Isometrie, eine längenerhaltende Funktion auf metrischen Räumen
 Isometrie (Riemannsche Geometrie), eine lokal längenerhaltende Funktion auf riemannschen Mannigfaltigkeiten
 Isometrische Axonometrie, eine grafische Darstellungsmethode von räumlichen Körpern
 Isometrische Kontraktion, eine Art der Muskelkontraktion ohne Längenänderung
 Rohrleitungsisometrie, eine isometrische Darstellung für die Planung und den Bau von Rohrleitungen

Siehe auch
 Isometrische Perspektive in Computerspielen
 Isometrie-Engine